Айдаровское сельское поселение — муниципальные образования (сельские поселения) в России:

 Айдаровское сельское поселение — в Рамонском районе Воронежской области.
 Айдаровское сельское поселение — в Тюлячинском районе Татарстана.